Гана принимала участие в Летних Олимпийских играх 2000 года в Сиднее (Австралия) в десятый раз за свою историю, но не завоевала ни одной медали.

Источники 
 Wallechinsky, David (2004). The Complete Book of the Summer Olympics (Athens 2004 Edition). Toronto, Canada. ISBN 1-894963-32-6.
 International Olympic Committee (2001). The Results. Retrieved 11/12/05.
 Sydney Organising Committee for the Olympic Games (2001). Official Report of the XXVII Olympiad Volume 1: Preparing for the Games . Retrieved 11/20/05.
 Sydney Organising Committee for the Olympic Games (2001). Official Report of the XXVII Olympiad Volume 2: Celebrating the Games . Retrieved 11/20/05.
 Sydney Organising Committee for the Olympic Games (2001). The Results . Retrieved 11/20/05.
 International Olympic Committee Web Site

Ссылки 
 База МОК
 Официальные олимпийские отчёты 

Страны на летних Олимпийских играх 2000 года
2000 год в Гане